Le Violon de Zagabor est une histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Rapetissé par les lucioles magiques, Croque-Monsieur retrouve peu à peu sa taille, avec l'aide d'Evariste qui l'encourage à tuer de nouveau. Mais Croque-Monsieur reste terrorisé par le son du violon de Zagabor, joué en fait par Zabagor. Evariste veut éliminer le violoniste pour guérir le furet de sa hantise. Ils sont rejoints par une connaissance de Croque-Monsieur, Zakouski, qui veut lui aussi les assister dans leur noir dessein.

Personnages 
 Sibylline
 Taboum
 Zabagor la cigogne violoniste
 Une luciole magique attachée à Zabagor
 Croque-Monsieur, le furet prédateur
 Evariste, compagnon de Tranchelard
 Zakouski, un autre amateur de chair fraîche
 Arthur, une autre cigogne, un voleur
 Flouzemaker le corbeau
 Verboten le hérisson brigadier

Historique 
Sibylline et Taboum ne font une apparition que dans les deux premières planches.
Zabagor et Croque-Monsieur apparaissent dans Le Violon de Zagabor. La Dame en noir raconte la suite de leur histoire.

Publication

Revues 
Cette histoire est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou en 1982, sous le titre Sibylline et le Kulgude. L'histoire s'éloignant de son idée initiale avec le Kulgude, il donne le même nom à l'histoire suivante et rebaptise la première du titre plus approprié Le Concerto pour Croque-Monsieur.

Album 
Elle est reprise dans l'album Sibylline et le violon de Zagabor chez Dupuis en 1984.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982